Río Verde, littéralement « fleuve vert », peut faire référence à :

Toponymes

Río Verde, affluent du Río Guaporé

Rio Verde, municipalité de l'État de Goiás
 Rio Verde de Mato Grosso, municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul

Río Verde, commune de la province de Magallanes

Rio Verde, ville de l'État d'Arizona

Río Verde, affluent du río Grande de Santiago
 , affluent du río Pánuco
 , ville de l'État de San Luis Potosí

Fiction 
 Rio Verde (Something Big) est un film américain réalisé par Andrew V. McLaglen, sorti en 1971.

Voir aussi